

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sovrani di antichi Stati indiani